Jean Cousin kan syfta på bland andra:

* Jean Cousin den äldre (omkring 1495–1560), fransk konstnär
 Jean Cousin den yngre (1522–1594), fransk konstnär
 Jean Cousin,  fransk 1400-talskompositör
 Jean Cousin,  fransk 1400-talssjöfarare